Kucova steht für:

 Kuçova, Stadt in Albanien
 Kreis Kuçova, früherer Verwaltungskreis in Albanien

Siehe auch:
 Kučová, slowakischer Familienname